Вермланд — лен, адміністративно-територіальна одиниця в центральній Швеції.
Вермланд — ландскап, історична область у центральній Швеції.